Joel Melvin Prpic, kanadsko-hrvaški hokejist, * 25. september 1974, Sudbury, Ontario, Kanada.

Prpic je bil leta 1993 kot 233. izbran na NHL naboru s strani kluba Boston Bruins, za katerega je zaigral v sezoni 1997/98. V ligi NHL, kjer je igral še za klub Colorado Avalanche, je v treh sezonah odigral osemnajst tekem, na katerih je dosegel tri podaje. Med letoma 2002/03 in 2008/09 je igral za japonska kluba Kokudo in Seibu Prince Rabbits v japonski oziroma azijski ligi. Svoje zadnji tri profesionalne sezone v karieri je odigral za KHL Medveščak v avstrijski ligi. 

Za hrvaško reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu D2A 2012, na katerem je odigral pet tekem, dosegel pa tri gole in deset podaj.

Statistika kariere 

|-
| St. Lawrence University
| ECAC
| 93/94
| 
| 31
| 2
| 5
| 7
| 
| 88
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| St. Lawrence University
| ECAC
| 94/95
| 
| 32
| 7
| 10
| 17
| 
| 62
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| St. Lawrence University
| ECAC
| 95/96
| 
| 32
| 3
| 10
| 13
| 
| 77
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| St. Lawrence University
| ECAC
| 96/97
| 
| 34
| 10
| 8
| 18
| 
| 57
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 97/98
| 
| 73
| 17
| 18
| 35
| 
| 53
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 97/98
| 
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 98/99
| 
| 75
| 14
| 16
| 30
| 
| 163
| 
| 18
| 4
| 6
| 10
| 
| 48
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 99/00
| 
| 70
| 9
| 20
| 29
| 
| 143
| 
| 14
| 3
| 4
| 7
| 
| 58
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 99/00
| 
| 14
| 0
| 3
| 3
| 
| 0
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 00/01
| 
| 74
| 16
| 23
| 39
| 
| 128
| 
| 12
| 1
| 1
| 2
| 
| 26
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 00/01
| 
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Cleveland Barons
| AHL
| 01/02
| 
| 80
| 10
| 38
| 48
| 
| 174
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kokudo
| Japonska liga
| 02/03
| 
| 29
| 14
| 18
| 32
| 
| 26
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| rowspan=2|Kokudo
| Azijska liga
| 03/04
| 
| 16
| 8
| 25
| 33
| 
| 56
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Japonska liga
| 03/04
| 
| 24
| 10
| 19
| 20
| 
| 136
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kokudo
| Azijska liga
| 04/05
| 
| 34
| 18
| 30
| 48
| 
| 170
| 
| 7
| 1
| 2
| 3
| 
| 24
|-
| Kokudo
| Azijska liga
| 05/06
| 
| 16
| 7
| 19
| 26
| 
| 48
| 
| 12
| 9
| 7
| 16
| 
| 54
|-
| Seibu Prince Rabbits
| Azijska liga
| 06/07
| 
| 24
| 16
| 28
| 44
| 
| 175
| 
| 7
| 8
| 9
| 17
| 
| 16
|-
| Seibu Prince Rabbits
| Azijska liga
| 07/08
| 
| 27
| 17
| 30
| 47
| 
| 147
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Seibu Prince Rabbits
| Azijska liga
| 08/09
| 
| 35
| 13
| 30
| 43
| 
| 174
| 
| 11
| 9
| 7
| 16
| 
| 48
|-
| KHL Medveščak
| Avstrijska liga
| 09/10
| 
| 54
| 15
| 28
| 43
| 
| 143
| 
| 11
| 0
| 4
| 4
| 
| 46
|-
| rowspan=2|KHL Medveščak
| Avstrijska liga
| 10/11
| 
| 51
| 13
| 36
| 49
| 
| 163
| 
| 5
| 0
| 2
| 2
| 
| 12
|-
| Hrvaška liga
| 10/11
| 
|
|
|
|
| 
|
| 
| 3
| 3
| 6
| 9
| 
| 0
|-
| KHL Medveščak
| Avstrijska liga
| 11/12
| 
| 35
| 8
| 22
| 30
| 
| 77
| 
| 5
| 3
| 2
| 5
| 
| 35
|-
| Hrvaška
| Svetovno prvenstvo D2A
| 12
|
| 5
| 3
| 10
| 13
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |869
| bgcolor="#7FFF00" |230
| bgcolor="#7FFF00" |446
| bgcolor="#7FFF00" |667
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |2266
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |105
| bgcolor="#7FFF00" |41
| bgcolor="#7FFF00" |50
| bgcolor="#7FFF00" |91
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |367
|}

Viri

 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski centralni napadalci
Hrvaški hokejisti
Hrvaški Kanadčani
Hrvaški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Boston Bruins)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Hokejisti Providence Bruins
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Hershey Bears
Hokejisti Colorado Avalanche
Hokejisti Cleveland Barons
Hokejisti Kokudo
Hokejisti Seibu Prince Rabbits
Hokejisti KHL Medveščak